{{Медали
| ширина = 200px
| фотография = 
| медали = 

{{медаль|Золото|2010}}

}}«Крылья Советов»''' — команда по пляжному футболу из Самары, образованная 9 июня 2010 года на базе самарского клуба «Спутник» для участия во всех турнирах, проводимых под эгидой РФС.
В команду вошли игроки команды «Спутник» и «Крылья Советов»: Нериус Бараса, Александр Никулин, Сергей Заводчиков, Александр Буклеев, Константин Тузов и игроки сборной России по пляжному футболу — Андрей Бухлицкий, Юрий Горчинский, Руслан Аманов и Анатолий Корчагин.

Первый официальный турнир, в котором принимала участие самарская команда был первый этап Поволжской лиги пляжного футбола, проводимый с 18 по 20 июня 2010 года в Самаре. «Крылья Советов» побеждали во всех матчах, вплоть до финала, в котором уступили саратовской «Дельте». С 30 июня по 4 июля 2010 года в Самаре проводился Кубок России по пляжному футболу, в котором «Крылья Советов» стали победителями турнира, выиграв в финале у санкт-петербургской команды IBS со счётом 4:3, и проиграв лишь в серии пенальти матча группового этапа команде, занявшей в итоге  7 место из 8, московской «Балтике-Миллениум». В составе команды лучшим вратарём турнира стал Андрей Бухлицкий, а лучшим игроком — Юрий Горчинский.

В сезоне 2013 года команда выступала под названием «Крылья Советов-ВСБ», по сокращённому названию спонсора — «Волжский социальный банк» (ВСБ).

Статистика выступлений

Известные футболисты, выступавшие за «Крылья Советов» 
 Нериус Бараса

 Андрей Бухлицкий

 Антон Шкарин

 Игорь Бриштель 

 Валерий Макаревич

 Никита Сафронов

 Юрий Горчинский

 Максим Чужков

 Александр Бородюк

Примечания

Ссылки 
 Профайл клуба на сайте Beach Soccer Russia
 Профайл клуба на сайте www.beachsoccer.ru

Пляжные футбольные клубы России
Спортивные клубы Самары